Zkratka NSB odkazuje na vícero věcí:

 Nationaal-Socialistische Beweging, nizozemská nacistická politická strana
 Norges Statsbaner, norská železniční společnost